Une boiterie désigne une difficulté à marcher. Il peut s'agir :

 D'une boiterie (médicale). 
 D'une boiterie (cheval) dans le cas de l'élevage équin et de l'équitation